Le tournoi de tennis de Durban est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971 se dispute du  au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Patti Hogan.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Evonne Goolagong.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Durban
 Saison 1971 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Durban
1971 en Afrique du Sud
Sport en mars 1971
Tennis en avril 1971